Солунин — фамилия. Известные носители:

 Солунин, Василий Петрович (1886—1919) — русский революционер, большевик.
 Солунин, Виктор Леонидович (1938—2021) — советский и российский учёный в области систем управления ракетными комплексами.